Dodecaceria är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Örsted 1843. Dodecaceria ingår i familjen Cirratulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Dodecaceria